Das Rakuten Open Tennis 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 5. bis 11. Oktober 2009 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in der Präfektur Tokio